Luusuansaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Luusuansaari (ö i Rovaniemi, lat 66,09, long 26,32), Lappland, 
 Luusuansaari (ö i Rovaniemi, lat 66,62, long 26,23), Lappland, 
 Luusuansaari (ö i Östra Lappland), 
 Luusuansaari (ö i Norra Lappland), 

Robotskapade Finlandförgreningar